КМО — многозначный термин

Наименования организаций и предприятий 
 КМО РФ — Конгресс муниципальных образований Российской Федерации
 КМО СССР — Комитет молодёжных организаций СССР
 КМО ВД — Комитет министров обороны (орган управления в составе военного блока восточноевропейских социалистических стран — участников Варшавского договора)

 КМО — Кыштымское машиностроительное объединение

Термины 
 КМО (мед.) — Контрольное медицинское освидетельствование (например, — дополнительно обследование призывника)
 КМО (механ.) — Контроль машинного оборудования, вид регламента для индустриальных предприятий, промышленности
 КМО (флот) — Кормовое машинное отделение
 КМО (устарев.) — курсы музыкального образования
 КМО — Кыштымское машиностроительное объединение
 УС-КМО «Око 1» (УС КМО) — спутниковая система обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентов, морей и океанов. Входит в состав космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

Топонимы 
 Кмо — озеро на острове Врангеля